Сарбулак — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сарбулак — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.
 Сарбулак — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Сарбулак — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сарбулак — село в Казалинском районе Кызылординской области.